Geografia:
 Le Roy (Illinois).
 Le Roy (Iowa).
 Le Roy (Kansas).
 Le Roy (Minnesota).
 Le Roy (Nova York).
 Biografies:
 Leroy Anderson (1908 - 1975), compositor, adaptador i director estatunidenc.
 Leroy Burrell (1967), atleta dels Estats Units especialista en curses de velocitat.
 Leroy Halirou Lita (Kinshasa, R.D. Congo, 1984), futbolista congolès.
 Leroy Pope Walker (Huntsville, Alabama, 1817 - 1884), polític sudista.
 Mervyn LeRoy (1900 - 1987), director de cinema estatunidenc.
 Paul LeRoy Bustill Robeson (Princeton, Nova Jersey, 1898 - 1976), actor, atleta, cantant baríton-baix, escriptor i activista polític estatunidenc.
 Samuel L. Jackson (1948), actor de cinema i teatre estatunidenc.
 Miscel·lània: Síndrome de Fiessinger-Leroy